Il Campionato Italiano Gran Turismo 2014 è la dodicesima edizione del Campionato Italiano Gran Turismo (in inglese: Italian GT Championship).
La stagione vide gli equipaggi dei team Audi Sport Italia e Scuderia Baldini 27 Network presentarsi all'ultimo round valido per l'assegnazione del titolo GT3 primi in classifica a pari punti e handicap tempo.

Calendario

Entry List

Classifiche 
Punteggi

Piloti

GT3

Team

GT3 (Top 10)

Note

Collegamenti esterni 
 

2014